Hižakovec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Donje Stubice, Krapinsko-zagorska županija. 

U Hižakovcu je rođen Matija Gubec.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 112 stanovnika te 32 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji